Синема Стар, официально: Федеральная сеть кинотеатров «Синема Стар» — является оператором сети кинотеатров в России. Входит в пятерку крупнейших сетевых операторов России.

Сеть была создана в 2005 году и насчитывает 26 кинотеатров в 14 городах России и СНГ.

История 
Первым кинотеатром сети стал кинотеатр Синема Стар в торговом центре 20 Век Калуга в Клуге в 2005 году.

Комфорт 
Цифровые кинотеатры сети оснащены проекторами Christie, Dolby Digital Surround EX, 3D Master Image и светоэффективными серебряными экранами. Многие кинотеатры оснащены Dolby Atmos, многоканальной звуковой системой, которая оживляет экран и создает мощный и насыщенный звук. Например, кинотеатр Синема Стар на Ленинском в Москве является первый кинотеатр в Европе по количеству кинотеатров, оборудованных аудиосистемой Dolby Atmos. Кинотеатры оборудованы удобными креслами Josper, а одним из нововведений сети является установка кресел D-Box, чтобы сделать просмотр фильмов максимально комфортным.

Синема Стар придерживается гибкой ценовой политики. Цены на фильмы варьируются в зависимости от дня недели и времени суток.

Ссылки 

2005 год в России
Кинотеатры России